Bells Are Ringing peut faire référence à :
Bells Are Ringing, comédie musicale de Jule Styne, créée à Broadway en 1956, avec Judy Holliday, Sydney Chaplin, Jean Stapleton ;
Bells Are Ringing, titre original d'un film musical américain réalisé par Vincente Minnelli en 1960, dont le titre français est Un numéro du tonnerre, avec Judy Holliday, Dean Martin, Jean Stapleton, adaptation de cette comédie musicale.